Waleri Wassiljew ist der Name folgender Personen:

* Waleri Iwanowitsch Wassiljew (1949–2012), sowjetisch-russischer Eishockeyspieler
 Waleri Witaljewitsch Wassiljew (* 1938), russischer Ingenieurwissenschaftler
 Waleri Sergejewitsch Wassiljew (* 1994), russischer Eishockeyspieler